Національний дивізіон Молдови 2012—2013 — 22-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул здобув Шериф.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тирасполь взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Молдови 2012—2013.
2. 7 травня 2013 року через дві поспіль неявки на календарні матчі Комітетом із проведення змагань клуб Іскра-Сталь був знятий з чемпіонату.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2012—2013
Молдова
Молдова